Фердоус — многозначный термин.
 Фердоус — город в восточной части Ирана, в остане Южный Хорасан. 
 Фердоус  — гигантское нефтегазовое месторождение Ирана, находящееся в Персидском заливе.